Городищенська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Городищенська волость — Заславського повіту Волинської губернії;
 Городищенська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 Городищенська волость — Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії;
 Городищенська волость — Черкаського повіту Київської губернії;
 Городищенська волость — Пирятинського повіту Полтавської губернії;
 Городищенська волость — Вяземського повіту Смоленської губернії;
 Городищенська волость — Юхновського повіту Смоленської губернії;
 Городищенська волость — Старобільського повіту Харківської губернії

та в сучасній Росії:
 Городищенська волость — Островському районі Псковської області.